Kärrysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärrysaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Kärrysaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar